Лас Неграс има више значења:

 Лас Неграс, Ел Аламо (Матаморос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Неграс (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Неграс (Сан Педро Мистепек -дто. 22 -), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Неграс (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Неграс (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику